Het Nederlands kampioenschap dammen 1974 werd van 30 maart 1974 tot en met 13 april 1974 (in een weekend en een slotweek) in Apeldoorn gespeeld door 12 deelnemers. 
Winnaar met 17 punten uit 11 partijen werd Harm Wiersma die daarmee voor de 2e keer de nationale titel behaalde.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1974
Sportevenement in Apeldoorn